Wojtek – niedźwiedź-żołnierz, maskotka 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w armii gen. Andersa
 Wojtek – piwo angielskiego browaru Beartown Brewery z Congleton
 zdrobnienie imienia Wojciech
 gwarowe określenie bociana